Черняховка — название географических объектов.

Населённые пункты на Украине 
 Черняховка — посёлок в Яготинском районе Киевской области.
 Черняховка — село в Яготинском районе Киевской области.
 Черняховка — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Черняховка — село в Нежинском районе Черниговской области.

Река в России 
 Черняховка — река на острове Сахалин, приток Скоробогатки.

См. также 
 Черняхов